La classe F peut désigner :
 la classe F, ou classe Tribal, une classe de destroyers de la Royal Navy construits au début du  ;
 la , une classe de destroyers de la Royal Navy construits avant la Seconde Guerre mondiale.
 la , dont :
 la classe F, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits pendant la Première Guerre mondiale,
 la , une classe de sous-marins de l'United States Navy construits entre 1911 et 1912,
 la classe F, une classe de sous-marins de la Regia Marina construits pendant la Première Guerre mondiale ;
 la classe F, une classe d'escortes de flotte utilisé par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale.
 la classe F, une classe de feux pour les feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses) dans les appareils de cuisson
 la classe F une classe d'interconnexion par paires torsadées pour le câblage de télécommunication